Benjamin Brossier (* 20. Januar 1994 in Annecy) ist ein französischer Tischtennisspieler. Mit der Mannschaft wurde er Jugend-Europameister und gewann eine Medaille bei der Universiade.

Werdegang 
Benjamin Brossier begann im Alter von vier Jahren mit dem Tischtennissport und wurde 2006 in die Nationalmannschaft aufgenommen. Erstmals international trat er 2010 auf. Im selben Jahr wurde er Jugend-Europameister mit der Mannschaft. Er nahm zweimal an der Universiade teil und sicherte sich 2015 sogar eine Medaille. Durch gute Leistungen auf der World Tour qualifizierte er sich 2015 für die World Tour Grand Finals. Je einmal vertrat der Franzose sein Land bei der Weltmeisterschaft bzw. bei der Europameisterschaft (Stand 2020).

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Universiadeteilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Franzose
Geboren 1994
Mann